David Van der Gulik (né le  à Abbotsford, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Repêché des Chiefs de Chilliwack de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique en 2002 par les Flames de Calgary. Il se joignit pour quatre saisons aux Terriers de l'Université de Boston dans la NCAA. Par la suite, il commença sa carrière professionnelle avec les Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha avant de se joindre à la nouvelle franchise de la Ligue américaine de hockey, les Flames de Quad City.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Chiefs de Chilliwack ||LHCB ||41 ||35 ||46 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Chiefs de Chilliwack ||LHCB||60 ||42 ||38 ||80 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Chiefs de Chilliwack ||LHCB ||56 ||38 ||62 ||100 ||90 ||13 ||8 ||11 ||19 ||-
|- 
|2002-2003 ||Terriers de Boston ||NCAA ||40 ||10 ||10 ||20 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Terriers de Boston||NCAA ||35 ||13 ||7 ||20 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Terriers de Boston||NCAA ||41 ||18 ||13 ||31 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Terriers de Boston||NCAA ||25 ||11 ||11 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha ||LAH ||80 ||16 ||27 ||43 ||69 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Flames de Quad City ||LAH ||80 ||19 ||23 ||42 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Flames de Quad City ||LAH ||73 ||17 ||19 ||36 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Flames de Calgary ||LNH ||6 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||64 ||16 ||24 ||40 ||58 ||13 ||4 ||2 ||6 ||10
|-
|2010-2011 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||48 ||15 ||19 ||34 ||36 ||7 ||2 ||2 ||4 ||8
|- 
|2010-2011 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||40 ||12 ||16 ||28 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||25 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||60 ||18 ||17 ||35 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||9 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||33 ||13 || 9||22||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||2||0 ||0||0||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 57 || 11 || 14 || 25 || 39 || 14 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
|2014-2015 ||Kings de Los Angeles || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| DEG Metro Stars || DEL || 16 || 3 || 1 || 4 || 6 || 5 || 1 || 0 || 1 || 8

| 49 || 2 || 11 || 13 || 10 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2003 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de Hockey East.

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Abbotsford (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Monsters du lac Érié
Attaquant de hockey sur glace